Valleroy (Doubs)
 Valleroy (Haute-Marne)
 Valleroy (Meurthe-et-Moselle)